La temporada 1972-1973 de la lliga de futbol espanyola va acabar amb l'Atlètic de Madrid com a campió de lliga amb 48 punts, dos més que el FC Barcelona.

Equips participants

Classificació general

Resultats

Resultats finals 
 Copa d'Europa: Atlético de Madrid
 Recopa d'Europa: Athletic de Bilbao
 Copa de la UEFA: Reial Madrid, RCD Espanyol, FC Barcelona
 Descensos: Betis, Burgos CF i Deportivo de La Coruña
 Ascensos: Racing de Santander, Real Murcia i Elx CF

Màxims golejadors

Porter menys golejat

Notes

Referències 

1972
Lliga de futbol espanyola
Lliga de futbol espanyola